Kreuzviertel ist der Name verschiedener urbaner Quartiere:

Kreuzviertel (Dortmund)
Kreuzviertel (München) als Teil der historischen Altstadt
Münster-Kreuzviertel